Bon Homme steht für

Bon Homme County in South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
Bonhomme